25 шахова Олімпіада проходила з 29 жовтня по 16 листопада 1982 року в Швейцарії, місті Люцерн.

В змаганнях взяли участь 92 команди (Швейцарія була представлена двома командами. Мавританія та Гамбія - вибули). В турнірі взяли участь 545 шахістів, серед яких було 62 гросмейстера та 93 міжнародних майстри. У Люцерн з'їхалися понад 800 шахістів і шахісток, включаючи тренерів та інших супроводжуючих осіб. 

Для змагання був обраний виставковий павільйон «Фестхалле-Алменд», що здалеку нагадував величезний намет з хвилястим дахом.

Емблема Олімпіади — шаховий кінь, який осідлав п'ять переплетених  олімпійських кілець, які  звисали білі й блакитні прапори з емблемою Олімпіади.

Величезне ігрове приміщення (понад 3 тисячі квадратних метрів) було поділено на майданчики, де змагалися шахісти. Від глядачів їх відокремлювали бар'єри. 

Було зіграно 2580 партій за швейцарською системою.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).
Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 1 година на наступні 16 ходів.

Регламент. 

Тур починався о 14 годині і продовжувався до 19 год. Потім двохгодинна  перерва.

З  21 год. до 23 год.  проходило вечірнє догравання, і якщо партія не закінчилася, то з 9 год. ранку наступного дня влаштовувалося ще одне догравання.

Жеребкування відбулося буквально за годину до початку  туру, як кажуть музиканти, з листа.

Учасникам треба пройти дистанцію в 14 турів. 

Це цікаво.

Часто учасники розділяли не тільки клас гри, але і вік. Так, за команду Об'єднаних Арабських Еміратів виступив 12-річний Салех, і, як кажуть, цілком успішно. Граючи на четвертій дошці, він набрав 6,5 очка з 12 можливих.

Такого ж віку був і юний шахіст із Сурінама Тьонгтьіне, успіхи якого на третій дошці були поскромніше. 

Олімпіаду можна поділити на три періоди: старт — тури перший — четвертий, миттельшпіль — п'ятий — десятий і фініш — одинадцятий — чотирнадцятий.

Дебют. Що не тур, то 46 матчів, 184 партії. Перший день при швейцарській системі не дуже показовий: відносини між собою з'ясовують слабкі з сильними.

Рахунок 4 : 0 у першому турі був зафіксований 26 разів.

Підсумкова таблиця 
 М - місце.
 Б - Коефіцієнт Бухгольца
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом - місце суперника.
 ( ) - сума набраних очок в матчі всіма шахістами.
 К - додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1982 у шахах
Шахові змагання у Швейцарії
Спорт у Люцерні
Жовтень 1982
Листопад 1982